Ippei Watanabe (né en 1969), footballeur japonais
Ippei Watanabe (né en 1997), nageur japonais